

Portugal
Alcobaça (Portugal) — cidade sede de concelho
Alcobaça (freguesia) — freguesia no concelho homónimo

Brasil
Alcobaça (Bahia) — município

Desambiguações de topônimos